Кожух, может означать:
 Кожух — традиционная славянская одежда.
 Кожух (капот; спец.) — жёсткий корпус (оболочка) машины (прибора, механизма, аппарата, агрегата), не являющийся несущим элементом конструкции, служащий для скрепления и поддержания отдельных элементов конструкции, защитного ограждения выступающих и движущих частей  Обычно легкосъёмный, для облегчения доступа к внутренностям устройства (см. Ремонтопригодность).
 Кожух — в прокладке трубопроводов (газо-, нефтепроводов), электрических, водопроводных и других подземных  кожухом называют жёсткий экран обычно в виде стальной, пластмассовой или бетонной трубы, внутри которой прокладываются сети для защиты от больших внешних нагрузок и быстрого износа в итоге, а также повреждения прокладываемой сети, как правило в агрессивных и/или влажных грунтах и/или под автодорогой или железнодорожных путей. В технической литературе кожух также называют «чехлом», «футляром» или «патроном».
 Кожух охлаждения — деталь огнестрельного оружия, служащая для охлаждения ствола.

Фамилия 
 Кожух, Александр Емельянович (1931—2016) — советский и украинский тренер.
 Кожух, Иродион — дьяк митрополита всероссийского Феодосия.
 Кожух, Нина Фёдоровна (1945—2018) — советский и украинский тренер.

Топонимы 
 Кожух — недействующий вулкан около Рупите, Болгария.

 Населённые пункты
 Кожух — упразднённая деревня в Малоритском районе Брестской области Белоруссии.
 Кожух — посёлок в Тисульском районе Кемеровской области в России.

 Водные объекты
 Шалтырь-Кожух — золотоносная река Томской губернии, Мариинского уезда.
 Кожух — река в Кемеровской области, левый приток Кии в России.

См. также